La Serie A1 femminile FIPAV 1990-91 fu la 47ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano femminile organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Teodora Ravenna, al suo undicesimo scudetto consecutivo.

Classifica

Risultati

Tabellone

Play-off Scudetto

Fonti

Pallavolo nel 1990
Pallavolo nel 1991
 1990-1991